Jansz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jansz (auch: Anneken Jans; 1509/1510–1539), radikale Täuferin und Autorin
 Raif Jansz (≈1935–2010), sri-lankischer Badmintonspieler
 Willem Jansz (auch: Willem Janszoon oder Willem Janssen; * um 1570, † um 1630), holländischer Seefahrer

Siehe auch:
 Jans (Begriffsklärung)
 Janz